Примо — фамилия.

 Примо — дворянский род.

 Примо, Василий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 6384; 11 декабря 1840.
 Примо, Дмитрий Павлович (1774—1859) — Георгиевский кавалер; генерал от артиллерии, генерал-цейхмейстер морской артиллерии и член Адмиралтейств-Совета.
 Примо, Кит (род. 1971) — профессиональный канадский хоккеист.
 Примо, Уэйн (род. 1976) — профессиональный канадский хоккеист.

См. также 
 Примо де Ривера
  — Телевизионный фильм компании «BBC» по пьесе Примо Леви